Giovanni Iovino (1995) – attore e cabarettista  italiano
 Luigi Iovino (1993) – politico italiano
 Sandro Iovino (1939) – doppiatore e attore teatrale italiano